Старостин Алексей Александрович (род. в 1931 году в д. Нивищи Горецкого района Гомельской губернии), Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
В 1950 году начал работать в сельском хозяйстве в деревне Нивищи. В 1951—1954 годах служил в Советской Армии. После демобилизации трудился в родном колхозе рядовым, затем бригадиром в Горецком районе.В 1957 году вместе с семьёй поехал на целину. Один год работал  начальником отдела кадров совхоза «Энтузиаст» Жаксынского района Тургайской области. В 1958-1960 гг. –  молотобоец, кузнец, в 1961 году  стал работать   трактористом. И в этом же году за отличную работу награждён орденом Ленина. С 1975 года – бригадир полеводческой бригады совхоза "Энтузиаст" Жаксынского района Тургайской области.
В 1973 году удостен звания Героя Социалистического Труда. В 1966-1970 гг. избирался членом ЦК КП Казахстана, депутатом районного Совета депутатов.

Литература  
Старостин,  Алексей Александрович // Герои Социалистического Труда - казахстанцы.– Алма-Ата: 1986. Т. 3. С. 23-24.
Лившиц, В.М. Гордость и слава Горецкой земли.   В 3-х книгах. Книга 3.  Герои Социалистического Труда, заслуженные работники народного хозяйства,культуры, художники и писатели.-Горки: С. 16.

Награды
 Медаль Серп и Молот
 Два ордена Ленина 
Медаль «За освоение целинных земель»

Ссылки 
Старостин,  Алексей Александрович. Сайт Герои страны. http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=25452 
Белорусский портал в Казахстане. Целина. http://belarus.kz/svyata_prilety/cjelina
Лившиц, Владимир. Героями стали на целине http://www.gorkiv.by/?p=41716

Герои Социалистического Труда
Кавалеры ордена Ленина
Механизаторы
Награждённые медалью «За освоение целинных земель»